Teletíquer, banda informativa lluminosa d'accions a una sessió borsària o tira de paper d'una màquina d'estocs i tíquers
 Tíquer o símbol borsari, codis utilitzats singularment per a identificar les companyies en un mercat de valors
 Tíquer de titulars, banda informativa o dispositiu de notícies i titulars
 Temps límit (Ticker), una pel·lícula d'acció de 2001 dirigida per Albert Pyun
 Ticker (pel·lícula de 2008), una pel·lícula d'acció i comèdia escrita per Stephen Langford & Shin Koyamada
 Un gràfic que s'auto-actualitza en un perfil de xat en línia i que serveix com a compte enrere per a un esdeveniment important